Михаи́л Ми́ллер:

 Миллер, Михаил Адольфович (1924—2004) — советский и российский физик-теоретик, педагог.
 Миллер, Михаил Александрович (1885—1968) — российский, советский и германский историк, археолог, преподаватель.